Николай Светлов:
 Светлов, Николай Егорович (1852—1917) — участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, генерал от инфантерии.
 Светлов, Николай Михайлович (род. 1968) — российский экономист, специалист в области экономики сельского хозяйства, член-корреспондент РАН (2019).
 Светлов, Николай Петрович (1908 — ?) — советский футболист.